Lípa est un toponyme qui peut désigner :

Lípa, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Lípa, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín ;
 Lípa nad Orlicí, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín ;
 Česká Lípa, une commune et le chef-lieu du district de Česká Lípa, dans la région de Liberec ;
 Krásná Lípa, une commune du district de Děčín, dans la région d'Ústí nad Labem.

Homonymie de localités en  Tchéquie